

Географические объекты 
 Кивач — водопад на реке Суна в Карелии.
 Кивач — река в Карелии, приток Сямозера.
 Кивач — озеро в Карелии.
 Кивач — заповедник в Карелии.
 Кивач — посёлок в Кондопожском районе Карелии.
 Кивач — разъезд в Кузоватовском районе Ульяновской области, упразднён в 2002 г.

Техника 
 «Кивач» — советский проект двухэшелонного стрельбового комплекса зональной противоракетной обороны Московского промышленного района, разрабатывавшийся в 1980-е — начале 1990-х гг.

См. также 

 Верхний Кивач